Финал Кубка Франции по футболу 2010 года прошёл 1 мая на «Стад де Франс» и стал 93-м финалом Кубка Франции. В финале встретились «Пари Сен-Жермен» и «Монако». «ПСЖ» обыграл «Монако» со счётом 1:0 благодаря голу Гийома Оаро в дополнительное время и стал обладателем кубка Франции в восьмой раз в своей истории и спустя четыре года после предыдущей победы в турнире. «ПСЖ» квалифицировался в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Путь к финалу 

[Л1] = Лига 1

[Л2] = Лига 2

[Л3] = Насьональ

[ЛЧФ] = Любительский чемпионат Франции

[ЛЧФ2] = Любительский чемпионат Франции (второй дивизион)

Перед матчем 
Для парижан этот финал стал 11-м в истории, а для «Монако» — 10-м, причём «ПСЖ» в последний на тот момент раз участвовал в финале 2008 года, когда уступил «Лиону», монегаски же не выходили в финал с 1992 года. К тому времени «ПСЖ» выигрывал трофей 7 (в 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004 и 2006), а «Монако» — 5 раз (в 1960, 1963, 1980, 1985 и 1991).

В чемпионате соперники к моменту финала встречались дважды: в матче 5-го тура 13 сентября 2009 года на стадионе «Луи II» победа со счётом 2:0 осталась за «Монако», в матче 21-го тура 20 января 2010 года в Париже победу вновь одержали монегаски (1:0)

Игра

Примечания

Ссылки 
 Финал Кубка Франции 2010 на сайте Федерации футбола Франции

2010
Франция
Кубок Франции 2010
Кубок Франции 2010
Май 2010 года
События 1 мая
Спортивные соревнования в Сен-Дени
Спорт во Франции в 2010 году